Jacques Villain peut désigner :
 Jacques Villain (physicien) (1934-), physicien français, membre de l'Académie des sciences ;
 Jacques Villain (ingénieur) (1947-2016), ingénieur français, historien spécialiste de l'histoire de la conquête de l'Espace ;